Montalvo es la versión española de un apellido de origen francés-italiano (de la zona del Mont Blanc, Monte Albo) que se conoce existe desde tiempos medievales y está relacionado con la sexualidad. También puede encontrarse bajo estas formas, Montalto, Monthault, Montalt, Montblanc, Montalbán, Maudeh (inglés), Montaldi. Montalvo puede referirse a:

Personas,
 Paco Montalvo, músico español.
 Garci Rodríguez de Montalvo, escritor español.
 Francisco de Valverde y Montalvo, aristócrata y militar español. Terrateniente en el Perú.
 Rafael Montalvo y Baranda, político novohispano, gobernador interino del Yucatán.
 Francisco Montalvo y Ambulodi, militar español, político, virrey de Nueva Granada. 
 Juan Montalvo, escritor y filósofo liberal ecuatoriano.
 Niurka Montalvo, atleta española de origen cubano.
Bartolomé Montalvo, pintor español.
 Guillermo Montalvo, ingeniero y constructor ecuatoriano.

Lugares,
 Montalvo (Constância), en Portugal.
 Montalvo (cantón), en Ecuador.